De Rally van Kroatië 2021, formeel Croatia Rally 2021, was de 1e editie van de rally van Kroatië in het wereldkampioenschap rally en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2021. Het was de 606e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Zagreb.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 14,09 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Kroatië
Autosport in Kroatië
Sportevenement in Kroatië